

Personen
 Delano (familie), een rijk en machtig geslacht in Massachusetts (Verenigde Staten)
 Philippe de la Noye (Philip Delano), een Franse hugenoot die vanuit Leiden naar Massachusetts emigreerde
 Franklin Delano Roosevelt, een voormalige president van de Verenigde Staten
 Columbus Delano, een voormalig Amerikaans minister van binnenlandse zaken
 Diane Delano, een Amerikaans actrice
 Delano Hill, een voormalig Nederlands professioneel voetballer
 Delano Limaheluw, een Nederlandse acteur, radio-dj en sportverslaggever
 Delano Lewis, een Amerikaanse zakenman, voormalig ambassadeur naar Zuid-Afrika
 Jack Delano, een Amerikaans componist en fotograaf
 Desi Bouterse, voluit Desiré Delano Bouterse, voormalig president van Suriname

Plaatsnamen
Delano (Californië)
Delano (Minnesota)
Delano (Pennsylvania)